«Страсти по Чапаю» — совместный украинско-российский телесериал режиссёра Сергея Щербина. 
Премьера телесериала прошла на Первом канале 13 февраля 2013 года.

Сюжет 
Жизнь Василия Чапаева, начиная с 18-летнего возраста, когда он сбежал из дома, его участие в Первой мировой и Гражданской войнах, до его гибели в 1919 году.

Фильм является экранизацией книги Эдуарда Володарского «Страсти по Чапаю».

В ролях 
 Сергей Стрельников — Василий Чапаев
 Александр Соколовский — Петька Исаев
 Дмитрий Щербина — Евгений Мальцев, штабс-капитан
 Карина Андоленко — Татьяна Мальцева
 Станислав Боклан — Андрей Михайлович Мальцев, полковник царской армии, отец Евгения и Татьяны
 Ольга Павловец — Анна Стешенко
 Юрий Батурин — Дмитрий Фурманов
 Максим Дрозд — комиссар Захаров
 Станислав Москвин — Тихон Хвесин
 Александр Алексеев — Александр Свечин
 Павел Шингарёв — Михаил Фрунзе
 Евгений Князев — Лев Троцкий
 Константин Глушков — Иоаким Вацетис
 Александр Жуковин — Ян Христофорович Крумыньш, председатель Самарского губчека
 Кирилл Полухин — Иван Григорьевич Ребров, заместитель председателя Самарского губчека
 Алексей Лонгин — Григорий Чапаев, брат Василия Чапаева
 Евгений Данчевский — отец Михаил, священник, настоятель храма
 Юлия Галкина — Пелагея, жена Чапаева
 Илья Соколовский — Фёдор Сизов, комполка
 Иван Паршин — Николай Платонович Жуков, комполка
 Константин Силаков — Анатолий Иванович Кравцов, комполка
 Владислав Мамчур — Сергей Семченко, командир экскадрона
 Евгения Лютая — Пелагея Камышковцева
 Владимир Капустин — Пётр Камышковцев, друг Чапаева
 Мария Палей — Настя
 Юрий Евсюков — Иван Степанович, отец Чапаева
 Яков Шамшин — Серебров
 Александра Чичкова — Пелагея Макаровна Куроедова
 Климентий Плохотнюк — Хоронджи Бабаев
 Александра Лупашко — Ленка Куроедова
 Виктор Курышев — Макар Иванович, староста плотницкой артели
 Николай Лавров — Кузьма Филиппович, трактирщик
 Сергей Радченко — Аполлон Харитонович Фунтиков, кондуктор
 Борис Георгиевский — Ермошенко, председатель ревкома Николаевского уезда
 Дмитрий Суржиков — Ржевский, командарм 4-й армии
 Станислав Никольский — Тюленин, красный командир
 Галина Опанасенко — Лукерья Антиповна, квартирная хозяйка Тани Мальцевой
 Александр Устинов — Ося Ершов, налётчик
 Максим Глотов — Иван, шофёр Чапаева
 Виктор Костицин — Нестор, гармонист
 Фатима Горбенко — Марьяна
 Александр Герелес — генерал Мансуров
 Александр Пальчиков — Игнат Агафонов, красноармеец
 Фёдор Леонов — Антип Кулыгин, красноармеец
 Саак Дурян — Муса Гарифулин, красноармеец
 Иван Добронравов — Алексей Никонов, красноармеец
 Андрей Зубков — Корольков, начальник интендантской службы дивизии Чапаева
 Назар Майборода — атаман Ермаков
 Александр Новосёлов — полковник Орштейн
 Георгий Эльнатанов — Арон
 Константин Кожевников — Орехов

Примечания

Ссылки 
 «Страсти по Чапаю» — FILM.UA
 Сериал «Страсти по Чапаю» на Ruskino
 Мифы по Чапаю // KP.RU. Валентина Брыкалина
 Сказ о том, как страстный Чапай загулял с женой Фурманова // «1К». Сергей Пальчиковский
 Чапаев и бытие. Рецензия на телевизионный сериал // KPRF.RU. Алексей Богачёв
 Домысел и пошлость ради развлекухи. Газета «Правда» о новом телесериале «Страсти по Чапаю» // KPRF.RU. Виктор Кожемяко
 Апофеоз лажи. О фильме «Страсти по Чапаю» // Odnako.Org. Виктор Мараховский
 Внучка Чапаева о сериале «Страсти по Чапаю»: Какие бабы, какая водка?! // Собеседник. Ru
 

Телесериалы России 2010-х годов
Телесериалы Первого канала
Телесериалы России, запущенные в 2013 году
Телесериалы России, завершённые в 2013 году
Драматические телесериалы России
Исторические телесериалы России
Фильмы-биографии России
Василий Чапаев в массовой культуре
Фильмы о Первой мировой войне
Российские фильмы о Гражданской войне
Исторические телесериалы о 1900-х годах
Исторические телесериалы о 1910-х годах
Фильмы:Персонаж:Василий Чапаев
Фильмы студии «Фаворитфильм»
Телесериалы «Централ Партнершип»
Фильмы Film.ua
Телесериалы на русском языке
Экранизации произведений Эдуарда Володарского